est un genre de dinosaure ankylosaure du Campanien (Crétacé supérieur) découvert dans le bassin de San Juan, au Nouveau-Mexique. L'holotype a été trouvé dans la partie appelée De-na-zin de la formation de Kirtland, dans le bassin de San Juan, datée du Campanien supérieur. Il s'agit d'un crâne incomplet. Le genre Nodocephalosaurus (du grec nodus = bouton, kephale = tête et sauros = lézard) est monotypique : on ne lui connaît que l'espèce type, . Nodocephalosaurus ressemble à des dinosaures asiatiques et pourrait être un indice de migrations de dinosaures d'Asie vers l'Amérique du Nord au Crétacé supérieur.

Description et classification 
L'ornementation crânienne présente chez cet ankylosauridé se distingue par des ostéodermes crâniens polygonaux semi-gonflés à bulbeux disposées bilatéralement et symétriquement sur la région fronto-nasale du crâne, et comprend des crêtes quadratojugales deltoïdes et des bosses squamosales de forme pyramidale. Il y a aussi des indices d'un sinus para-nasal dans le maxillaire.

La description du type signale que ce taxon ressemble aux ankylosauridés mongols Saichania chulsanensis et Tarchia gigantea et suggère que ces trois taxons forment un clade dans la sous-famille des Ankylosaurinae, mais Vickaryous et al. considèrent que ce classement est provisoire et que ce genre est un ankylosauriné incertae sedis.

Sullivan a également noté que le matériel précédemment recueilli dans la formation de Kirtland et affecté aux taxons Euoplocephalus ou Panoplosaurus pourrait plutôt être classé dans le genre Nodocephalosaurus.

Cladogramme Ankylosauridae

Bibliographie 

 Lehman, T. M., 2001, Late Cretaceous dinosaur provinciality: In: Mesozoic  Vertebrate Life, edited by Tanke, D. H., and Carpenter, K., Indiana University  Press, .
 Sullivan, R. 1999. Nodocephalosaurus kirtlandensis, gen et sp nov., a new ankylosaurid dinosaur (Ornithischia; Ankylosauria) from the Upper Cretaceous Kirtland Formation (Upper Campanian), San Juan Basin, New Mexico. Journal of Vertebrate Paleontology 19(1):126-139.
 Vickaryous, Maryanska, and Weishampel 2004. Chapter Seventeen: Ankylosauria. in The Dinosauria ( edition), Weishampel, D. B., Dodson, P., and Osmólska, H., editors. University of California Press.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Amérique du Nord
Ankylosauria
Taxon fossile décrit en 1999
Paléontologie aux États-Unis